Naco peut désigner  :
 un acronyme pour « nouveau anticoagulant oral », c'est-à-dire non Antagoniste de la vitamine K.
 un naco, un châssis de fenêtre permettant le déplacement de lames de métal ou de verre d'une vingtaine de centimètres de large à la manière des persiennes.
 Naco, census-designated place dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
 Naco, localité mexicaine.